Демонта́ж (; ; Demontage f, )
 Зняття устаткування чи його складової частини з місця встановлення.
 Розбирання або зняття машин, пристроїв або споруд; розбирання на окремі частини машин, апаратів, споруд, обладнання і т.ін., а також зняття їх з фундаменту.
 Промисловий демонтаж - демонтаж будинків та споруд, або їх елементів.

Див. також 
 Монтаж

Література

Посилання  
 
Технологічні процеси